Fratelli Carzino
Alfredo Carzino – calciatore e partigiano italiano, medaglia di bronzo al valor militare
Enrico Carzino – calciatore italiano
Ercole Carzino – calciatore e allenatore di calcio italiano
Luigi Carzino – calciatore italiano, figlio di Enrico